Bluestone ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bluestone (Georgia), im Madison County
 Bluestone (Indiana), im Hamilton County
 Bluestone (Kentucky), im Rowan County
 Bluestone (Ohio), im Cuyahoga County
 Bluestone (Pennsylvania), im Lycoming County
 Bluestone (Virginia), im Mecklenburg County
 Bluestone (West Virginia), im Mercer County
 Bluestone Estates, im Saint Mary’s County, Maryland

im Vereinigten Königreich:
 Bluestone (Pembrokeshire)
 Bluestone (Cheshire)

Sonstiges:
 Bluestone, Bezeichnung für ein Gestein, einem Dolerit, aus dem Teile von Stonehenge erstellt wurden
 Bluestone River, linker Nebenfluss des New River im Südwesten von Virginia und im südlichen West Virginia in den Vereinigten Staaten
 Bluestone Run, Fließgewässer im Lycoming County, Pennsylvania
 Bluestone Mine, Mine im Lyon County, Nevada
 Bluestone Quarries, Mine im Cuyahoga County, Ohio
 Bluestone Quarry, Mine im Westmoreland County, Pennsylvania

Bluestone ist der Familienname folgender Personen:
 Jeffrey A. Bluestone (* 1953), Immunologe und Diabetes-Forscher

Siehe auch:
 Bluestone Creek